Poggiaioli – abitanti di Poggi del Sasso
Poggiaioli – abitanti di Poggio Murella